

Patronymie
 Alfred von Larisch (1819-1897), ministre du duché d'Anhalt
 Alfred von Larisch (1856-1952), général prussien
 Heribert von Larisch (1894-1972) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Karl von Larisch (1824-1903), général prussien.
 Marie von Wallersee-Larisch (1858-1940) est une comtesse et confidente d'Élisabeth de Wittelsbach, dite Sissi..

 Famille von Larisch, famille noble silésienne